Pan-African Congress of Azania, partito politico sudafricano.
Pan-African Congress, uno degli appuntamenti panafricani istituitì da W.E.B. Dubois e dai militanti che hanno raccolto la sua eredità.